Xiaying bezeichnet:

 Xiaying (Tainan) (下營區), Stadtdistrikt von Tainan auf Taiwan
 Xiaying (Changyi) (下营镇), Großgemeinde der Stadt Changyi in der chinesischen Provinz Shandong
 Xiaying (Ji) (下营镇), Großgemeinde im Kreis Ji der chinesischen Stadt Tianjin
 Xiaying (Ledu) (下营藏族乡), Nationalitätengemeinde der Tibeter im Stadtbezirk Ledu in der chinesischen Provinz Qinghai